Michael Liniger, né le  à Wohlen en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || SC Langnau Tigers || LNB
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || SC Langnau Tigers || LNB
|| 15 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || SC Langnau Tigers || LNB
|| 27 || 4 || 2 || 6 || 2 || 14 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 32 || 2 || 4 || 6 || 8 || 11 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1999-2000 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 41 || 1 || 2 || 3 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || HC Bienne || LNB
|| 39 || 15 || 21 || 36 || 34 || 11 || 9 || 3 || 12 || 10
|-
| 2001-2002 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 6 || 4 || 10 || 10 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 3 || 4 || 7 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 43 || 12 || 6 || 18 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2004-2005 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 8 || 14 || 22 || 26 || 5 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2005-2006 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 44 || 5 || 4 || 9 || 75 || 6 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2006-2007 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 40 || 9 || 10 || 19 || 36 || 15 || 2 || 6 || 8 || 26
|-
| 2007-2008 || Kloten Flyers || LNA
|| 50 || 7 || 17 || 24 || 30 || 5 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2008-2009 || Kloten Flyers || LNA
|| 48 || 14 || 17 || 31 || 12 || 15 || 6 || 7 || 13 || 8
|-
| 2009-2010 || Kloten Flyers || LNA
|| 37 || 5 || 8 || 13 || 26 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2010-2011 || Kloten Flyers || LNA
|| 46 || 10 || 22 || 32 || 46 || 18 || 3 || 4 || 6 || 10  
|-
| 2011-2012 || Kloten Flyers || LNA
|| 50 || 21 || 20 || 41 || 36 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 
|-
| 2012-2013 || Kloten Flyers || LNA
|| 18 || 3 || 6 || 9 || 8 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 
|-
| 2013-2014 || Kloten Flyers || LNA || 48 || 9 || 22 || 31 || 34 || 14 || 3 || 2 || 5 || 8 
|-
| 2014-2015 || Kloten Flyers || LNA || 50 || 7 || 6 || 13 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Kloten Flyers || LNA || 47 || 5 || 3 || 8 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || GCK Lions || LNB || 35 || 8 || 13 || 21 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || GCK Lions || LNB || 2 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en novembre 1979
Naissance dans le canton de Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EHC Kloten
Attaquant de hockey sur glace